Emília (tribu), una de les 35 tribus romanes amb dret de vot 
 Emília (gènere)
 Gens Emília, família romana
 Toponímia:
 Emília-Romanya, regió d'Itàlia formada per la fusió de les antigues regions de l'Emília i la Romanya
 Emília (regió), regió italiana
 Reggio de l'Emília, municipi d'Itàlia
 Via Emília, via romana
 Biografies:
 Emília (vestal), verge vestal
 Emília (esposa d'Escipió), dama romana
 Emília Lèpida, diversos personatges
 Música:
 Emília òpera de William Michael Rooke